Чемпионат Европы по фигурному катанию 2001 года проходил в Братиславе (Словакия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель России Евгений Плющенко, у женщин победила представитель России Ирина Слуцкая. Среди пар победу одержали представители России Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, в танцах чемпионами Европы стали представители Италии Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо.

Количество медалей

Результаты

Мужчины 

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары 

 * WD = Снялись с соревнования

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Братиславе
2001 год в фигурном катании
Европа
Чемпионаты Европы в Словакии
Январь 2001 года
Спорт в Словакии в 2001 году
Фигурное катание